Panagia Chryseleousa steht für Kirchengebäude in Zypern:
 Panagia Chryseleousa (Emba)
 Panagia Chryseleousa (Lysos)